De Peugeot 908 RC is een conceptauto van Peugeot, die in 2006 op de autosalon van Parijs werd gepresenteerd. Hij was uitgerust met een 5,5 liter V12 dieselmotor, die een vermogen van 700 pk (514,8 kW) en een koppel van 1200 Nm leverde. De topsnelheid van de 5,12m lange 908 RC bedroeg 300 km/h. Deze vierdeurs coupé was voorzien van een middenmotor die voor de achteras was geplaatst.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

908